Кусва — деревня в Завеличенской волости Псковского района Псковской области России.

География 
Расположена в 5 км от северо-западной границы города Пскова на реке Великая.

До Кусвы осуществляется сообщение частью рейсов внутригородского автобусного маршрута № 25.

Церковь Мины, Виктора и Викентия — построена приблизительно в 1650—1700 годы.

Население 

Численность населения деревни составляла по оценке на конец 2000 года 77 жителей, по переписи 2010 года — 81 житель.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района